Ле́стер () — місто та унітарна одиниця у регіоні Іст-Мідлендс (East Midlands), Англія. Також це адміністративна одиниця графства Лестершир. Місто розташоване на річці Сор. У 2014 році населення становило  осіб.

Тут народився режисер Джордж Поллок; командер Повітряних сил Великої Британії у відставці та колишній лейтенант-губернатор Джерсі Стівен Далтон.

Міста-побратими 
  Страсбург, Франція (1960)
  Крефельд, Німеччина (1969)
  Масая, Нікарагуа (1987)
  Чунцін, КНР (1993)
  Раджкот, Індія (1996)
  Хасково, Болгарія (2008)

Примітки

Посилання 
  
  

Міста Великої Британії
Міста Англії

Засновані 50